Charles Thibault peut désigner :
 Charles Thibault (15?-1618), organiste français ;
 Charles Thibault (1840-1905), avocat canadien ;
 Charles Thibault (1897-1965), poète français.